Alfabet saurashtra, escriptura emprada per escriure la llengua saurashtra principalment a Tamil Nadu 
 Llengua saurashtra, llengua indoària parlada pel poble saurashtra de Gujarat que va emigrar cap al sud de l'Índia
 Poble saurashtra, població procedent de Saurashtra que parla la llengua saurashtra i viu a Tamil Nadu, especialment a Madurai 
 Toponímia:
 Regió de Saurashtra, regió al modern estat de Gujarat 
 Regne de Saurashtra, regne citat al Mahabharata
 Estat de Saurashtra, antic estat de l'Índia independent integrat després a l'estat de Bombai i a la partició d'aquest part de l'estat de Gujarat